Nicon är ett släkte av ringmaskar. Nicon ingår i familjen Nereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Nicon